Соревнования по боксу на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 5 по 10 июля 2013 года в Казани, Россия. Всего было разыграно 10 комплектов наград. Соревнования прошли только среди мужчин. От каждой страны можно было заявить одного спортсмена в одной весовой категории. В соревнованиях приняли участия 161 спортсмен из 35 стран мира.

Расписание соревнований

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Спортивная арена

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира по боксу на сайте игр

Бокс на летней Универсиаде 2013